Славитино — название населённых пунктов в России:

 Славитино — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Славитино — село в Переславском районе Ярославской области.